Interactive Voice Response
  (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, IVR)